Les Hauts-du-Chazal est une zone de construction récente située à l'ouest de Besançon, constituant un secteur du quartier de Planoise.

Localisation 
Le secteur des Hauts-du-Chazal est situé dans l'ouest de Besançon, et fait partie du canton de Besançon-1 et du quartier de Planoise. Le secteur est bordé au nord par la voie ferrée de la ligne de Dole-Ville à Belfort, au sud par la rue de Dole, à l'ouest par le boulevard Alexandre-Flemming et à l'est par la route de Franois reliant les Hauts-du-Chazal directement à la commune de Franois. Le secteur étant sur une colline, son climat est agréable, plus ensoleillé et moins de brouillards que dans la cuvette.

Le secteur, bien placé dans la ville, jouit de sa position. Une supérette devrait voir le jour pour combler le manque de commerce. Depuis la rentrée 2011, plusieurs commerces se sont installés (coiffeur, bar, laverie, auto-école) mais le manque de clientèle a entrainé la fermeture du coiffeur ainsi que de la laverie.

Le secteur est desservi par les lignes de bus  ainsi que les deux lignes de tramway  avec les quatre stations suivantes : Hauts-du-Chazal, UFR Santé, Maison des Familles et CHU Minjoz.

Histoire 

Le secteur des Hauts-du-Chazal est établi sur un site qui avait, tout comme Planoise, un caractère champêtre. De nombreuses exploitations fermières étaient répartis sur tout le site, comme celles de la famille Courtois, les fermes du Bois des Dames ou encore la grange de la famille Siméon. Le secteur regroupait différents lieux-dits, notamment celui de la Louvière dont la toponymie prend racine dans la présence ancienne de loups, ou encore la Petite Soye, dérivé du latin qui signifie haie. Cependant, certains anciens plans des cadastres révèlent l'existence d'un hameau nommé au Duchazal, qui provient du latin casa pouvant signifier qu'existait sur le secteur des fermes et exploitations agricoles ou des maisons brûlées ou en ruines.

En 1964, le proche quartier de Planoise est en pleine mutation, et en 1983 l'hôpital Jean-Minjoz est inauguré. En , le conseil municipal de Besançon vote la création d'une zone d'aménagement concerté, prévoyant que le secteur des Hauts-du-Chazal deviendrait le nouveau pôle hospitalier de la ville. Cette ZAC de 45 hectares () accueillera un pôle santé, un secteur d'affaires et une zone résidentielle. Aujourd'hui, de nombreuses sociétés, groupes et cabinets de médecine sont installés dans ce secteur. Il est prévu qu'à terme, environ  logements soient construits en 2020, dont 20 % de logements sociaux.

Le secteur est relié depuis 2014 par le tramway de Besançon aux principaux quartiers de Besançon, notamment Planoise et le centre-ville. Plusieurs lignes de bus urbain desservent également le secteur, notamment la ligne 14. La future gare de Planoise, prévue hypothétiquement pour 2020, pourrait également se trouver sur le site des Hauts-du-Chazal.

L'UFR Santé de l'université de Franche-Comté, déjà en activité, devrait accueillir d'ici 2020 plus de  étudiants, chercheurs et personnels administratifs. Plusieurs bâtiments ont été construits, notamment une bibliothèque universitaire, un laboratoire d'anatomie et de recherche, un restaurant universitaire ainsi qu'un amphithéâtre de 800 places.

Galerie photo

Annexes

Articles connexes 
 Planoise
 Histoire de Besançon
 Quartiers de Besançon

Liens externes 
 Les Hauts-du-Chazal sur le site officiel de la ville de Besançon
 Fiche profil
 Les Hauts-de-Chazal sur Planoise-reflexion

Notes et références 

Quartier de Besançon
Campus en France
Planoise
Quartier étudiant